Mongin est un patronyme français qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Augustin Mongin (1843-1911), graveur français.
 Edme Mongin (1668-1746), prélat français.
 Hélène Mongin (née en 1982), femme de lettres française.
 Marie Mongin (1841-1931), pianiste et pédagogue française.
 Olivier Mongin (né en 1951), homme de lettres français.
 Philippe Mongin (1950-2020), économiste français.
 Pierre Mongin (né en 1954), haut fonctionnaire français.
 Pierre-Antoine Mongin (1761-1827), artiste peintre français.
 Sébastien Mongin (né en 1978), sportif français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français